Karl Straub ist der Name folgender Personen:

* Karl Straub (Schriftsteller) (1873–1949), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Karl Straub (Widerstandskämpfer) (1898–1966), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl Straub (Schauspieler) (* 1943), Schweizer Schauspieler 
 Karl Straub (Politiker) (* 1971), deutscher Politiker (CSU)
 Karl Mommsen-Straub (1923–1976), deutscher Historiker
 Karl Willy Straub (1880–1971), deutscher Schriftsteller